Brătianu kan syfta på:
 Dimitrie Brătianu (18181892), en rumänsk politiker
 Ion Brătianu (18211891), en rumänsk politiker
 Ion "Ionel" Brătianu (18641927), en rumänsk politiker
 Vintilă Brătianu (18671930), en rumänsk politiker

Rumänska efternamn